Струмень:

 Струмень — деревня в Коротьковском сельсовете Кормянского района Гомельской области Беларуси.
 Струмень — город в Польше, входит в Силезское воеводство Имеет статус городско-сельской гмины.
 Струмень — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Цешинский повят, Силезское воеводство.